Magalotti – antica famiglia di Firenze
Daniele Magalotti – allenatore di pallanuoto ed ex pallanuotista italiano
Gregorio Magalotti – vescovo cattolico italiano
Lorenzo Magalotti – cardinale italiano
Lorenzo Magalotti – scienziato, letterato e diplomatico italiano